Miguel Catalán puede referirse a:

 Miguel Catalán Sañudo (1894–1957), espectroscopista español;
 Miguel Ángel Catalán Paz (1980–), futbolista chileno;
 Miguel Catalán González (1958–), filósofo español.

en:Miguel Catalán